Gyrocotyle är ett släkte av plattmaskar som beskrevs av Diesing 1850 [n. cons. Op. 913, ICZN. Gyrocotyle ingår i familjen Gyrocotylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Gyrocotyle